Eagle River (englisch für „Adlerfluss“) ist der Name folgender Flüsse: 

in Kanada:
 Eagle River (Bell River), im Yukon-Territorium
 Eagle River (Dease River), in British Columbia
 Eagle River (Hughes River), in Manitoba
 Eagle River (Sandwich Bay), in Neufundland und Labrador 
 Eagle River (Shuswap Lake), in British Columbia 
 Eagle River (Wabigoon River), im Kenora District, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Eagle River (Bradfield Canal), im Alaska Panhandle, Alaska
 Eagle River (Colorado River), in Colorado 
 Eagle River (Cook Inlet), in Alaska  
 Eagle River (Favorite Channel), im Alaska Panhandle, Alaska
 Eagle River (Oberer See), in Michigan 
 Eagle River (Wisconsin River), in Wisconsin

Außerdem ist Eagle River der Name folgender Orte: 

in Kanada:
 Eagle River, Ort (unincorporated area) in Süd-Labrador (Neufundland und Labrador)
 Eagle River, Ort (unincorporated area) im Kenora District (Ontario) 

in den Vereinigten Staaten:
 Eagle River (Alaska), zu Anchorage gehöriger Ort
 Eagle River (Michigan), im Keweenaw County
 Eagle River (Wisconsin), im Vilas County